Osoby noszące nazwisko Błaszak
 Danuta Błaszak (ur. 1961) – polska poetka
 Czesław Błaszak − polski zoolog, akaralog
 Eugeniusz Błaszak (yr. 1954) – polski żużlowiec
 Genowefa Nowaczyk-Błaszak (ur. 1957) – polska lekkoatletka, biegaczka
 Marcin Błaszak (ur. 1980) – polski aktor

Przypisy